{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Elisiel Vulgrum
|nombre_ja = 
|variantes del nombre_ja_ =  Ellis, Eris.
|sexo = Femenino.
|fechanacimiento = Desconocido.
|edad = Aparenta 25 años.
|sangre = 
|canon = 
|primeraaparicion =Novela-3, capítulo 2Anime, episodio 19
}}
{{infobox animanga personaje serie
|serie = Slayers
|nombre = Elisiel Vulgrum.
|otrosnombres = 
|edad = Según las novelas, aparenta unos 25.
|altura = 
|peso = 
|historia = Es uno de los tres discípulos de Rezo, junto con Noonsa y Zelgadiss. Acompañó a Rezo durante sus viajes y le ayudó en su búsqueda para curar la visión, hasta que eventualmente se acabó enamorando de él. Tras enterarse de la muerte de Rezo, quiso vengarse usando a una copia de éste, pero acabó muriendo a sus manos.
|procedencia = Desconocida.
|tipoextra = Interés amoroso
|extra = en el anime, novelas y manga Rezo.
|relevancia = Personaje Secundario.
|familia = 
|seiyu = Etsuko Ishikawa
|doblador =Rossana CicconiRachel NanstandAmelía Jara
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =
|listatecnicas = Magia Astral: Chamática, sobre todo lo concerniente a la creación de clones y quimeras y el control mental de las mismas. En el anime muestras otras habilidades como controlar la teletransportación, levitación, visión, etc.
}}

Ellisel Vulgrum es un personaje de ficción creado para las novelas fantásticas y el anime homónimo "Slayers" del autor japonés Hajime Kanzaka.

Perfil 
Ellis, cuyo nombre completo es Ellisel Vulgrum, era junto con Zelgadiss y el hombre-pez Noonsa, uno de los tres discípulos aventajados de Rezo, el Monje Rojo, y era la única mujer de los tres. Físicamente es una joven de ventipocos años bien proporcionada, de cabello corto y negro, con grandes ojos de color miel.

Ellis estaba especializada en la magia empleada para la creación de clones, copias y quimeras, así como el control de los mismos, tareas muy complejas que ella efectuaba con gran facilidad, razón que le otorgaba su reconocimiento como alumna aventajada de Rezo.
Igualmente, Eris era quien mantenía una relación más estrecha con Rezo (además del propio Zelgadiss) viajando junto a su señor y maestro por todo el mundo y siendo testigo de las buenas acciones que le daban su fama a Rezo. Ellis admiraba profundamente a Rezo y a su labor, tanto que llegó a enamorarse profundamente de él, y aunque ese amor nunca fue correspondido, Ellis era consciente del profundo deseo de su señor por curar su ceguera y trató de ayudarle en lo posible. Sin embargo, a pesar de su estrecha convivencia, nunca conoció personalmente al resto de los discípulos aventajados de Rezo. Finalmente, Rezo siguió su camino persiguiendo el hallazgo de la Piedra Filosofal, y a partir de entonces, Ellis nunca más volvió a verle hasta que supo que había muerto a manos de Lina Inverse y Zelgadiss, así que quiso vengarse.

A partir de este punto, la historia tiene dos continuidades distintas aunque el final de Ellis es idéntico en ambas.

Anime 
De acuerdo con el anime, Ellis si parece conocer a los otros discípulos de Rezo, aunque no tuviera relación con ellos. Una vez muerto Rezo, Ellis se refugió emocionalmente en una Copia que fabricó de él a partir de unos cabellos que tenía del Rezo original. Esta Copia era prácticamente equiparable al original, salvo por el hecho de que no era ciega. Ellis pretendía mantenerlo bajo control gracias a una gema incrustada en su mente, similar a la usada por ella para completar todos los demás clones.

Para vengarse de aquellos que causaron la muerte de su señor, Ellis contrató los servicios de dos mercenarios, Zangulus el espadachín, y Vulgrum el hechicero, de quién realizó numerosas copias. En este caso, Vulgrum resulta ser un personaje independiente y no solo el apellido de Ellis.

El plan original de Ellis era atraer a Lina Inverse&Co hasta la ciudad de Sairag (Zilon en la versión Española) a la sombra del árbol sagrado Hulagón donde el Rezo original había guardado su laboratorio, y gracias la Espada de Luz (Gor Nova) de Gourry Gabriev, acceder al tesoro que en él se guardaba, una copia de la Biblia Claire de Rezo donde se explicaba como invocar a la bestia Zanaffer, que unos 200 años antes había asolado la ciudad de Sairag.

Sin embargo las cosas no resultaron de esta forma y Lina&Cia le plantaron cara, hasta que durante uno de los enfrentamientos, la Copia de Rezo destruye la ciudad de Sairag. Posteriormente Ellis se las arregla para invocar a Zanaffer, apoyada en todo momento por Zangulus (quien resulta derrotado por Gourry antes de que los acontecimientos se precipiten) y la Copia de Rezo... o eso creía ella. Finalmente se descubre que la Copia de Rezo tenía voluntad propia y se negaba a ser utilizado por Ellis solo por ser el vivo recuerdo de su amado. La Copia de Rezo asesina a Ellis a sangre fría y se fusiona con la renacida Zanaffer para destruir a aquellos que mataron a su original, en ese momento revela que puede ver y que sus ojos son de diferente color.

Tras una reñida lucha entre la Copia de Rezo y Lina Inverse, Gourry Gabriev, Zelgadiss, Ameria y Shilfild, finalmente es derrotado gracias a la Espada Sagrada que se ocultaba en el interior del Hulagón.

En esta continuidad, la presencia de Ellis es bastante importante que en otras continuidades ya que consitutye uno de los enemigos más representativos en la primera serie de "Slayers". Aparece como una hechicera hábil en la creación de clones y quimeras y su manipulación y control a distancia. Igualmente, su aspecto es más provocador, ya que aparece como una joven de veinticinco años vestida de totalmente de negro y de minifalda muy corta con una abertura a la derecha y hombreras claveteadas que sujetan una larga capa negra. En fin de una chica noble y pura paso a convertirse en la "Chica mala" de la serie.
A pesar de todas esas características, esta encarnación de Ellis no resulta muy popular en el fandom, y no es de nuevo recordada en las series posteriores.

Novelas 
La encarnación de Ellis en las novelas es similar pero bastante diferente a la presentada en el anime. Para empezar se revela su nombre completo, Ellisel Vulgrum, con lo que el personaje de Vulgrum, al contrario que en la serie, realmente no existe como tal en las novelas. 

Ellis resulta ser también una discípula del Monje Rojo y hechicera hábil en la creación de clones y quimeras así como en la manipulación de estos. Sin embargo, a diferencia de la serie, ella no creó una Copia de Rezo sino que utilizó una ya existente que había creado el propio Rezo para experimentar con ella. Ellis se refugió emocionalmente en ella al igual que en su otra encarnación, pero esta Copia resultó estar fusionada con un mazoku (demonio), lo que le otorgó un gran poder y libre albedrío.

Ellis también pretendía vengarse de Lina Inverse y Zelgadiss (aunque no conocía personalmente a este último) por creerlos causantes de la muerte de su amado Rezo. Para ello envió tras ellos continuos clones de magos indeterminados que controlaba a distancia con su poder y que respondían al alias de "Vulgrum". Eventualmente, es encontrada por Lina Inverse y Zelgadiss en el bosque del Hulagon que rodea Sairag, pero no revela su verdadera identidad, sino que se hace pasar por una cazarrecompensas, que aunque inexperta, les persigue sin mucho éxito. Lina la obliga a unirse a su grupo al tiempo que son acosados continuamente por los clones y quimeras enviados por Ellis, de forma que ellos no saben quién está entre sus filas. Ellis pasa bastante desapercibida en el grupo salvo por Lantz, un mercenario espadachín con quien discute continuamente. Irónicamente, Ellis controlará con su magia al propio Lantz para intentar asesinar a Lina, aunque este intento resulta fallido.

Eventualmente, Ellis es descubierta, pero para entonces la Copia de Rezo ya había aparecido. En ese momento ella confiesa su verdadera identidad y explica sus motivos, pero de poco le sirve ya que la Copia de Rezo la asesina a sangre fría sin que ninguno pueda hacer nada. Esta Copia es igualmente derrotada.

Esta encarnación de Ellis solo parece en la 3ª Novela y es menos conocida que su homónima del anime; además, también resulta diferente. Ellis aparece aquí como una muchacha normal, de ropas variopintas y con la frente cubierta por una cinta roja en donde esconde la joya con la que controla a distancia a sus criaturas. Igualmente va armada con una suerte de espada corta, pero no es especialmente hábil con ella.
Al igual que en el anime, Ellis muere sin ceremonia y no es vuelta a recordar en lo sucesivo.

Manga 
Esta Ellis es similar a la de las novelas, pero solo aparece en forma de flashback. Aquí se revela que, al igual que su homónima del anime, ella se refugió emocionalmente en la Copia de Rezo que al original y a la propia Eris le había servido como pbjeto de experimentos. Llegados a este punto, la Copia demuestra tener voluntad propia al declarale a Eris que él vengaría la muerte de su original; Eris rompe a llorar en ese momento abrazada a él, y la copia la mata. Su muerte es mencionada de forma ocasional por la Copia de Rezo, solo para explicar el punto en que adquirió conciencia de sí mismo.

Fandom 
Al contrario que otros personajes, secundarios o no, de la saga de "Slayers", Ellis no es un personaje popular, incluso su divulgación en forma de rami-cards, ilustraciones y shitajikis es bastante discreta. Este hecho se reafirma en el propio fandom, donde es rara su aparición, salvo ocasionalmente por algunos fanartistas y doujinka japoneses, o algún fanfiction de autor angloparlante.

Personajes de Slayers